As lutas da categoria de peso meio-médio-ligeiro masculino (-64 kg) do boxe nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016 foram disputadas entre os dias 10 e 21 de agosto no Pavilhão 6 do Riocentro. O uzbeque Fazliddin Gaibnazarov foi o campeão ao derrotar o azeri Lorenzo Sotomayor na final por decisão dividida.

Resultados

Fase final

Fase preliminar

Chave superior

Chave inferior

Meio-médio-ligeiro masculino